Kurowie – lud należący do Bałtów
 Kurowie – rycerski ród mazowiecki